Игры доброй воли 1998 года были четвёртыми по счёту. Они прошли в Нью-Йорке (США) с 19 июля по 2 августа. Часть соревнований прошла в самом городе, но большинство из них были проведены в пригородах Лонг-Айленда, включая Юниондейл.

Среди атлетов, завоевавших золотые медали на этих Играх, Мишель Кван, Доминик Мосеану, Майкл Джонсон, Джекки Джойнер-Керси, , Феликс Савон, Дженни Томпсон и Александр Попов.

Виды спорта 

 Баскетбол
 Бокс
 Борьба
 Велосипедный спорт
 Водное поло
 Лёгкая атлетика
 Плавание
 Пляжный волейбол
 Прыжки в воду
 Синхронное плавание
 Спортивная гимнастика
 Триатлон
 Фигурное катание
 Футбол

Места проведения соревнований 
 Центральный парк (финиш триатлона)
 Мэдисон-сквер-гарден (баскетбол)
 Mitchel Athletic Complex (лёгкая атлетика, футбол)
 Nassau County Aquatic Center (прыжки в воду, плавание, синхронное плавание, водное поло)
 Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум (фигурное катание, художественная гимнастика, спортивная гимнастика)
 New York Harbor (старт триатлона)
 The Theater at Madison Square Garden (бокс, борьба)
 Wagner College Stadium (велосипедный спорт)
 Уоллмен-Ринк (пляжный волейбол)

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Sports Illustrated

Спорт в США в 1998 году
1998 год в Нью-Йорке
Июль 1998 года
Август 1998 года
Международные спортивные соревнования в Нью-Йорке